Cedar Grove znaczy "gaj cedrowy"

Miejscowości w USA:
 Cedar Grove – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Bay
 Cedar Grove – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Franklin
 Cedar Grove – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex
 Cedar Grove – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Santa Fe
 Cedar Grove – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Kanawha
 Cedar Grove – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
Gminy w USA:
 Cedar Grove (ang. Cedar Grove Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex
 Cedar Grove (ang. Cedar Grove Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Orange
 Cedar Grove (ang. Cedar Grove Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Randolph